El término lavado puede hacer referencia a:

Lavado de dinero, blanqueo de dinero.
Lavado de cerebro, aplicación de técnicas de persuasión, mediante las cuales cambiar las creencias, conducta, pensamientos y comportamiento de un individuo o sociedad.
Lavado de la lana, proceso húmedo que se emplea para eliminar las impurezas naturales o adquiridas por la fibra.
Lavado en seco, proceso de eliminación de manchas en los textiles con disolventes químicos.
Lavado autoservicio, establecimiento dedicado a la limpieza de automóviles.
Lavado simple o lavado básico, en técnica de capacitación celular, eliminación del plasma seminal.

Enlaces externos 
, lavada, lavaje y otros sinónimos.